Kanton Montauban-1, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-2, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-3, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-4, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-5, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-6, arrondissement Montauban, departement Tarn-et-Garonne
 Kanton Montauban-de-Bretagne, arrondissement Rennes, departement Ille-et-Vilaine